Bijeli Božić (film) (eng. White Christmas)
Bijeli Božić (pjesma) - pjesma iz filmova Holiday Inn i Bijeli Božić